Magliano puede referirse a:
 Magliano Alfieri, localidad y comune italiana de la provincia de Cuneo, región de Piamonte
 Magliano Alpi, localidad y comune italiana de la provincia de Cuneo, región de Piamonte
 Magliano de' Marsi, municipio situado en el territorio de la Provincia de L'Aquila, en Abruzos
 Magliano Romano, localidad italiana de la provincia de Roma, región de Lazio
 Magliano Sabina, localidad italiana de la provincia de Rieti, región de Lazio
 Magliano di Tenna, localidad y comune italiana de la provincia de Fermo, región de las Marcas
 Magliano in Toscana, localidad italiana de la provincia de Grosseto, región de Toscana
 Magliano Vetere, localidad italiana de la provincia de Roma, región de Lazio